Tata peut faire référence à :

Prénom 
 Un prénom féminin, selon la liste des prénoms berbères qui signifie caméléon.
 Tata Güines (1930-2008), un musicien cubain.
 Tata Milouda (1950-), une artiste de slam marocaine vivant en France.
 Tata Young (1980-), une actrice et chanteuse de pop thaïlandaise.
 Tata Adaglo Avlessi, un ancien président de la Fédération togolaise de football.

Famille et groupe Tata 
 Tata, une famille célèbre d'industriels indiens.
 Tata Sons, la structure détentrice de la plus grande partie de l'actionnariat des sociétés Tata.
 Groupe Tata, un conglomérat indien appartenant à la famille éponyme et regroupant plusieurs grandes entreprises dont : 
 Tata Consultancy Services (TCS), une SSII.
 Tata Motors, le plus grand constructeur automobile indien.
 Tata Daewoo Commercial Vehicle, un constructeur de camions sud-coréen fondé en 2004 à la suite du rachat de la branche de camions (véhicules utilitaires) de Daewoo par Tata Motors, qui est le secteur utilitaire de celui-ci.
 Tata Hispano, un constructeur d'autobus espagnol, basé à Saragosse filiale de Tata Motors.
 Tata Power Co, une entreprise de production et de fourniture d'électricité, fondée en 1911 en tant que Tata Hydroelectric Power Supply Company.
 Tata Steel, le cinquième sidérurgiste mondial.

Langage 
 Un idiot, dans le langage populaire québécois.
 Une variable métasyntaxique, nom souvent lié à toto en informatique.
 Un diminutif familier de tante.
 Un terme péjoratif pour désigner un homme homosexuel, déformation de « tante » ou « tantouse ».
 Une expression enfantine utilisée en saluant de la main dans les pays anglo-saxons, et repris dans certains pays ou territoires, comme le Vanuatu ou la Nouvelle-Calédonie, pour dire au-revoir.
 Un père en polonais.
 Un père en roumain.

Œuvres 

 Tata Bakhta, un téléfilm français réalisé par Merzak Allouache et diffusé pour la première fois le  sur France 2.
  (1993) et  (1996), des albums du groupe rock polonais Kult.
 Tata Yoyo, une chanson interprétée par Annie Cordy.

Toponymes 
 Tata, une ville du Maroc.
 La province de Tata, une province du Maroc.
 Tata, une ville de Hongrie.
 Tata Beach, le surnom donné à une promenade située en contrebas du quai des Tuileries, à Paris, réputé comme un lieu de drague fréquenté par les gays.
 Tata Jachura, un volcan éteint de la commune de Huara, au Chili.
 Tata Sabaya, un stratovolcan en Bolivie.
 Tatta, ville du Pakistan.
 Aérodrome de Tata est situé à Labé en Guinée.

Biologie 
 La boîte TATA, une séquence régulatrice en biologie moléculaire.

Autres 
 Tata, une ancienne fortification en Afrique de l'Ouest
 Tata sénégalais de Chasselay, une nécropole de tirailleurs sénégalais près de Lyon.
 Tata Tonga, scribe ouïghour, ayant adapté, à la demande de l'empereur mongol Gengis Khan, l'alphabet ouïghour (vieux ouïghour) aux langues mongoles ; le mongol bitchig, également utilisé plus tard en mandchou.
 Tata, un roi d'Élam de 1600 à 1580 av. J.-C..
 El Tata Martino, le surnom de Gerardo Martino (1962-), un entraîneur argentin de football.
 Tata Pound, un groupe de rap malien.
 El Tata, le surnom de Carlos Manuel Baldomir (1971-) boxeur argentin.
 Tata Raphaël, surnom de Raphaël de la Kethulle de Ryhove (1890-1956), un prêtre missionnaire scheutiste belge, célèbre en République démocratique du Congo pour y avoir grandement contribué à développer les activités et installations sportives.
 Stade Tata Raphaël. un stade de Kinshasa en République démocratique du Congo, nommé en l’honneur de Tata Raphaël.
 Tata TGN-Atlantic, un câble sous-marin qui relie les États-Unis à l'Angleterre.
 (1109) Tata, un astéroïde.

Prénom féminin
Homonymie de toponyme